Büchi (parfois francisé en Buchi) est un patronyme :
 Alfred Büchi, ingénieur suisse, en 1905, il a dépose un brevet de turbocompresseur.
 Albert Büchi, cycliste suisse, médaille de bronze 1931 du championnat du monde sur route masculin.
 Julius Richard Büchi (1924-1984), mathématicien et logicien suisse, l'automate du même nom : l'automate de Büchi.
 Hernán Büchi (1949-), économiste chilien.
 Francine Buchi (1949-), journaliste franco-suisse et présentatrice télé qui officia notamment au Journal de 20 heures de TF1 dans les années 1980. 
 Buchi est un village du Cameroun.